Lisbonne peut désigner :

Géographie

Nouvelle Lisbonne ou Nova Lisboa en portugais : nom officiel de la ville de Huambo jusqu'en 1975.

Lisbonne : capitale du pays et du district homonyme ;
 Lisbonne-et-Val-de-Tage : région au sens d’aire d’intervention de la commission de coordination et de développement régional ;

Patronymes 
 Émile Lisbonne (1876-1947) : homme politique français ;
 Eugène Lisbonne (1811-1891) : sénateur français ;
 Maxime Lisbonne (1839-1905) : militaire et journaliste français ;
 René Lisbonne (1881-1943) : éditeur français.

Voir aussi 
 
 
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme français